Shinano puede referirse a:

 La antigua provincia de Shinano, en Japón.
 El río Shinano, el más largo de Japón.
 Shinano, una población japonesa en la prefectura de Nagano.
 El Shinano, portaaviones japonés hundido en 1944.
 El Shinano Maru, mercante armado o crucero auxiliar japonés.
 El Shinano, tren que hace el recorrido entre Ōsaka y Nagoya.
 Shinano Kenshi, compañía japonesa.